Shipton hace referencia a:

Inglaterra 
 Shipton (Buckinghamshire)
 Shipton (Gloucestershire)
 Shipton (Shropshire)
 Shipton (Yorkshire del Norte)
 Shipton-on-Cherwell, Oxfordshire
 Shipton-under-Wychwood, Oxfordshire